Marosi Géza
 Marosi Géza (1884–1951) színész, rendező

Marossy Géza
 Marossy Géza (1877–?) színész, színigazgató
 Marossy Géza (1973) operatőr, rendező